Station Mossley (Tameside), een station in Engeland
 Station Mossley (Noord-Ierland), een voormalig station in Noord-Ierland